

Лікінг — місто, штат Міссурі
 Лікінг Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсільванія